Eugene the Jeep es un personaje de la tira cómica Popeye el Marino (originalmente Thimble Theatre). Es un animal misterioso con habilidades mágicas o sobrenaturales. Su primera aparición fue el 16 de marzo de 1936 en la tira de Thimble Theatre (ahora simplemente Popeye). También estuvo presente en versiones animadas de las aventuras de Popeye, incluidas tres apariciones en los cortos de Fleischer Studios de finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, con apariciones más extensas en dibujos animados de Popeye posteriores producidos para televisión.  Eugene fue un regalo para Olivia Olivo de su Tío Ben quien encontró a Eugene en África. Su dieta consistía solo de orquídeas. En España y Latinoamérica era conocido como Eugenio el Genio.

Características 
 Es un animal de color amarillo.
 Tamaño semejante al de un perro.
 Caminaba sobre sus patas traseras.
 Siempre decía la verdad.
 La única palabra que podía decir era "Jeep".

Habilidades 
 Podía irse a la cuarta dimensión.
 Capacidad para resolver problemas complejos para Popeye y Olivia.
 Su nariz detecta pepitas de oro.
 Podía atravesar las paredes y caminar en techos.
 Poseía una forma limitada de teletransportación porque podía desaparecer y reaparecer en otro lugar.

Se dice que el vehículo todo terreno Jeep fue nombrado a causa de este personaje: los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial lo apodaron así debido a que el vehículo compartía con Eugene la habilidad de "ir a donde sea". Además, en algunos carteles publicitarios del vehículo, llamado en ese momento Willys MB, el personaje aparecía conduciendo una de estas unidades. Existen otras teorías no comprobables al respecto.

Personajes de dibujos animados
Animales de ficción